W Polsce
 Miłkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Miłkowice 
 Miłkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra
 Miłkowice – dawna gromada
 Miłkowice – stacja kolejowa

Zobacz też: Miłkowice-Janki, Miłkowice-Maćki, Miłkowice-Paszki, Miłkowice-Stawki